Zdeněk Moravec, född 1968, är en tjeckisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som Z. Moravec och som upptäckare av 93 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Zdeněk Moravec

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Födda 1968
Män
Levande personer
Personer i Tjeckien under 1900-talet
Astronomer under 1900-talet